La 2. Bundesliga 2015-2016 est la  de la 2. Bundesliga, la deuxième division allemande de football.

Dix-huit équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-quatre journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 1. Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la  dispute un barrage de promotion/relégation contre le  de Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux deux dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en 3. Liga, alors que l'équipe classée  affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga dans un barrage pour essayer de se maintenir.

Clubs participants

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 
 
|
|width=50%|

|}

Résultats

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2. Bundesliga et le perdant relégué en 3. Liga.

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références 

Championnat d'Allemagne de football de deuxième division